

Település

Ausztrália
Pasadena (Dél-Ausztrália)

Kanada
Pasadena (Új-Fundland és Labrador)

Amerikai Egyesült Államok
Pasadena (Kalifornia)
East Pasadena (Kalifornia)
South Pasadena (Kalifornia)
Pasadena (Florida)
South Pasadena (Florida)
Pasadena (Lexington)
Pasadena (Maryland)
Pasadena Hills (Missouri)
Pasadena Park (Missouri)
Pasadena (Texas)

Más
USS Pasadena hadihajó
 Pasadena amerikai filmsorozat (2001)